Шибайголова — відчайдушна людина, що нічого не боїться. Слово часто застосовується до неслухняних підлітків чоловічої статі, бешкетників, хуліганів.
 
 Шибайголова — герой американських коміксів.
 «Шибайголова» — американський фільм за коміксом. У головних ролях: Бен Аффлек, Дженніфер Гарнер і Колін Фаррелл.
 «Шибайголова» — американський серіал за коміксом. У головних ролях: Чарлі Кокс, Вінсент Д'Онофріо.
 «Капітан Шибайголова» — книга француза Луї Буссенара про англо-бурську війну.

Див. також 
 Голова (значення)
 Мертва голова (значення)

Примітки